Carr steht für:
 Carr (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kap Carr, Kap an der Clarie-Küste des ostantarktischen Wilkeslands
 das Hamburger Unternehmen Carr-Linie. Es bildete 1886 mit der Rob. M. Sloman-Reederei die Union-Linie 

Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Carr (Colorado)
 Carr (Kalifornien)
 Carr (Michigan)
 Carr (North Carolina)
 Carr (Texas)
 Carr Creek (Kentucky)
 Carr Lane (Missouri)
 Carr Mill (Alabama)

in Nordirland:
 Carr (Nordirland)

im NRHP gelistete Objekte:
 Carr Historic District, in Fulton, Kentucky, ID-Nr. 01000451
 Carr Junior High School, in Vicksburg, Mississippi, ID-Nr. 00001055
 Carr No. 60 School, in Lodgepole, South Dakota, ID-Nr. 87000560
 Carr School, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 00001512

geografische Objekte in Antarktika:
 Carr Crest, Berg in der Ross Dependency
 Kap Carr an der Banzare-Küste des Wilkeslands

Siehe auch:

 Karr
 Car
 Kar